Vígh Tibor (Kőtelek, 1968. október 1. –) magyar nemzeti labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása postaforgalmi helyettes.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként
Ifjúsági korosztályban Kőtelken, megye III-ban játszott, ám egy súlyos motorbaleset keresztülhúzta számítását. Egy teljes évet ki kellett hagynia.

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetői vizsgát 1993-ban, Varga Sándor felügyelete mellett tette le. 1999-ben lett NB II-es asszisztens, 2001-ben a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság asszisztensi keretébe sorolták. Az országos működéssel 2011-ben hagyott fel. Partbírói mérkőzéseinek száma: 138. Megyéjében tovább folytatja a labdarúgás szolgálatát.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2009-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2011-ben búcsúzott.

Sportvezetőként
Megyéjében aktív ellenőrként tevékenykedik.

Sikerei, díjai 
2011-ben az Országos Sípmesterek Fesztiválján (labdarúgó torna) aktív pályafutásának befejeztével díszes serleg elismerésben részesült, amit Vágner Lászlótól, az MLSZ JB elnökétől vehetett át.

Források

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek